Brąszewice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Brąszewice – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim
 Brąszewice – dawna gromada w powiecie sieradzkim w województwie łódzkim